Macromphalina adamsii är en snäckart som först beskrevs av P. Fischer 1857.  Macromphalina adamsii ingår i släktet Macromphalina och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
adamsii